Трудовая газета — газета, выпускавшаяся в г. Алатырь (Чувашия) в период с мая 1925 по октябрь 1929 года
и имевшая как республиканский, так и районный статус.

В 1929 году республиканская часть редакции была переведена в столицу республики г. Чебоксары и там продолжила выпускать газету, ныне носящую название «Советская Чувашия».

Часть редакции осталась в Алатыре и продолжила выпускать районные новости. Это издание ныне носит название «Алатырские вести».

 Трудовая газета — название предшественницы газеты «Советская Чувашия» в период с мая 1925 по октябрь 1929 года.
 Трудовая газета — название предшественницы газеты «Алатырские вести» в период с мая 1925 по октябрь 1929 года.